L'édition 2006 du tournoi de tennis de Hambourg se déroule du 15 au  sur terre battue en extérieur. Il s'agit du  de la saison. Tommy Robredo remporte l'épreuve en simple, Paul Hanley et Kevin Ullyett celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
Les deux premiers joueurs mondiaux, Roger Federer et Rafael Nadal, déclarent forfait pour le tournoi pour cause de fatigue.

Lauréats 
Tommy Robredo remporte son  en simple en battant en finale Radek Štěpánek. Il s'agit du  et du  sur terre battue en carrière de l'Espagnol. Il soulève son  de la saison.

En double, Paul Hanley et Kevin Ullyett remportent leur  ensemble en battant en finale Mark Knowles et Daniel Nestor. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Hambourg
 Saison 2006 de l'ATP
 Tournois ATP Masters Series

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2006
Tennis masculin en 2006
Sport en Allemagne en 2006
Tennis en mai 2006